La  romanisation de l’alphabet géorgien est possible selon plusieurs méthodes et normes de romanisation de l'écriture géorgienne, pour le géorgien ou d’autres langues, dont :
 Système national de romanisation du géorgien
 DIN 32707
 ISO 9984
 Romanisation BGN/PCGN
 Romanisation ALA-LC
 Romanisation IKE

Tableau de comparaison 
La romanisation BGN/PCGN de 1981 a été mis à jour en 2009 et est équivalente au système national géorgien.

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 

 Table des caractères Unicode - géorgien (10A0—10F0)
 Table des caractères Unicode - supplément géorgien (2D00—2D20)

Lien externe 
 Translittération automatique du géorgien selon plusieurs normes internationales

Romanisation
Alphabet géorgien